Таш-Башат — название населённых пунктов:

Киргизия 
 Таш-Башат — село в Нарынском районе Нарынской области.
 Таш-Башат — село в Манасском районе Таласской области.
 Таш-Башат — село в Ысык-Атинском районе Чуйской области.